Hoplammophila är ett släkte av bin. Hoplammophila ingår i familjen grävsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävsteklar
Hoplammophila